Saïda Hossini, née en  est une paléontologue marocaine, spécialiste des grenouilles de Pléistocène.